Владислав Альбертович Пахульский (; 12.10.1855, с. Лазы (Лукувский повят) — 1919, Москва) — польский пианист и скрипач, младший брат Генриха Пахульского, секретарь Надежды фон Мекк.

Ученик Ивана Гржимали. После 1874 года приехал в Россию и был учителем польского языка и музыки в семье Надежды Филаретовны фон Мекк, участвовал в её домашних концертах. В дальнейшем начал выполнять обязанности личного секретаря фон Мекк, а затем вступил в брак с её дочерью Юлией (1853—1915). Пахульский-младший служил в ряде случаев посредником между фон Мекк и Петром Ильичом Чайковским, которому она покровительствовала.

В биографической киноленте «Чайковский» роль Пахульского исполнил Кирилл Лавров.

Примечания 

Комментарии

Ссылка 
 Биография Владислава Пахульского

Персоналии по алфавиту
Пианисты Польши
Родившиеся в 1857 году
Умершие в 1919 году
Умершие в Москве
Ученики Петра Чайковского
Скрипачи Польши